Melba (Ausztráliai fővárosi terület)
 Melba női név